Бестобе () — посёлок в Акмолинской области Казахстана Входит в состав городской администраций Степногорска. Административный центр Бестобинской поселковой администрации. Код КАТО — 111837100.

География 
Посёлок расположен в 80 км на восток от центра администрации города Степногорск, в 260 км на юго-восток от областного центра города Кокшетау. Близ поселка проходит автодорога P-170. 

Поселковая администрация полностью окружена Ерейментауским районом.

История 
Указом от 8.04.1940 г. населенный пункт при руднике Бестобе отнесен к разряду рабочих посёлков с наименованием Бестобе.

Население 
В 1999 году население посёлка составляло 6497 человек (3189 мужчин и 3308 женщин). По данным переписи 2009 года, в посёлке проживал 6201 человек (3129 мужчин и 3072 женщины).

По данным на начало 2019 года население посёлка составляло 6841 человек (3487 мужчин и 3354 женщины).

Промышленность 
Близ посёлка находится один из трёх богатейших казахских золотых рудников Акмолинской области (Аксу, Бестобе и Жолымбет). Бестобинское золоторудное месторождение разрабатывается с 1932 года. Содержание золота в руде очень высокое (20—30 г/т), иногда до нескольких килограммов . На руднике Бестобе, который располагается в 80 км к востоку от Степногорска, работают 4 шахты и обогатительная фабрика. В настоящее время глубина шахт достигает 700 м. Добытая руда перерабатывается по гравитационно-флотационной схеме с получением золото-серебросодержащих концентратов и шламов. Средний показатель извлечения золота колеблется от 71,3 до 91,8%. В начале 2000-х объёмы производства ОАО «ГМК Казахалтын», которое отрабатывает эту группу месторождений, составляли около 1 тонны золота в год . В 2013 году активы «Казахалтына» приобрела  корпорация «Казахмыс» . С октября 2018 года 75% акций концерна принадлежат Эдуарду Огаю, а 25% – Financial Services B.V., владельцы которого – Владимир Ким и российский бизнесмен Алексей Аношкин .

При въезде в поселок расположилась новая обогатительная фабрика, специализирующаяся на переработке техногенно-минеральных образований (хвосты) старой фабрики ГМК Казахалтын. Фабрика построена в 2017 году, запуск произведен в феврале 2018 года.

Примечания 

Населённые пункты Степногорской городской администрации
Посёлки городского типа Казахстана